Molekulska formula -{C9H10INO3}- se može odnositi na:

 3-Jodotirozin
 Monojodotirozin

en:C9H10INO3